В данной статье перечислены все главы министерства экономики и финансов Италии, созданного в 2001 году в результате слияния министерства экономики и министерства финансов.

Ссылки 
 Официальный сайт министерства экономики и финансов

экономики и финансов
Списки:Италия